Motshweneng Simon Gopane (Bloemfontein, 26 de dezembro de 1970) é um ex-futebolista sul-africano que atuava como goleiro.

Carreira 
Por clubes, representou o Bloemfontein Celtic por uma década. Teve passagens discretas por Jomo Cosmos, Bush Bucks e Mamelodi Sundowns. Retornaria ao Celtic em 2003, permanecendo no time até 2008, ano de sua despedida como jogador.

Seleção 
Com a Seleção da África do Sul, Gopane disputou uma única partida em 1998. No mesmo ano, foi convocado para a Copa da França quase "por acaso": o reserva imediato Andre Arendse acabou se lesionando na véspera da estreia, sendo substituído por Paul Evans.

Entretanto, Evans também se lesionou, abrindo espaço para Gopane.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: Vice - 1998

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da África do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Naturais de Bloemfontein
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998